Села:
 Никонівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Никонівка — Чернігівська область, Срібнянський район